Chāh Āb är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Takhar, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Chāh Āb består i huvudsak av gräsmarker. Runt Chāh Āb är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Takhar (provins)